Le muscle palato-glosse s'insère sur l'aponévrose palatine (aponévrose du palais mou) et se termine sur le bord latéral de la langue.

Il tire donc vers le haut la partie postérieure de la langue.

C'est le seul muscle extrinsèque de la langue qui est innervé par le nerf vague ( nerf crânien).

palato-glosse